Байрін-Юці (монгольська : Baɣarin Baraɣun qosiɣu; ) — хошун східної Внутрішньої Монголії, Китай. Він знаходиться під адміністрацією міста Чифен, 143 км на південь-південний схід. Тут живуть бааринські монголи. Окремим монгольським діалектом цього регіону є баарін монгольський.

Посилання 

 www.xzqh.org 

Внутрішня Монголія